Túrin Turambar, de held uit de De Silmarillion van J.R.R. Tolkien.
Túrin I, een stadhouder van Gondor uit In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien.
Túrin II, een stadhouder van Gondor uit In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien.